

France 
Saint-Lizier, commune du canton de Saint-Lizier, dans le département de l'Ariège ;
Saint-Lizier-du-Planté, commune du canton de Lombez, dans le département du Gers.

Saint 
Glycerius (évêque) () est aussi appelé Saint Lizier

Homonymie de toponyme